Kaulen ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Kaulen (1851–1925), deutscher Politiker (Zentrum), MdL Preußen
 Franz Philipp Kaulen (1827–1907), deutscher katholischer Theologe
 Hugo Kaulen (1869–1954), deutscher Ballonfahrer

Kaulen bezeichnet weiterhin:
im Bergbau einfache, kleine Tagebaugruben ("Kuhlen"), insbesondere Kohlengräbereien